Dinas bezeichnet:

 Dinas (Zamboanga del Sur), eine Stadtgemeinde in der Provinz Zamboanga del Sur auf den Philippinen
 Dinas (Carmarthenshire), ein Ort in Carmarthenshire in Wales im Vereinigten Königreich
 Dinas (Gwynedd), ein Ort in Gwynedd in Wales im Vereinigten Königreich
 Dinas (Cornwall), ein Ort im Cornwall im Vereinigten Königreich

Dinas ist der Familienname folgender Personen:

 Arley Dinas (* 1974), kolumbianischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Dina